W Grupie B eliminacji do Euro 2020 brały udział następujące zespoły:

Tabela

Wyniki

Bibliografia 
 Oficjalna strona UEFA

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020